6-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди женщин прошёл с 16 по 24 мая 1992 года в Варне (Болгария). В нём приняли участие 110 спортсменок из 25 стран. Представительницы стран СНГ выступали на этих соревнованиях в составе Объединённой команды (ОК). Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди мужчин в 1992 году не проводился.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Варне
Май 1992 года
Спорт в Болгарии в 1992 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Болгарии
Чемпионаты мира в Болгарии